

Exacte wetenschappen
 Complementariteit (moleculaire biologie), een eigenschap van nucleïnezuren in moleculaire biologie
 Complementaire kleuren, kleuren die samen wit vormen
 Complementariteit (natuurkunde), het principe dat objecten complementaire eigenschappen hebben die niet tegelijk kunnen worden waargenomen
 Complementariteitstheorie, een wiskundig optimaliseringsprobleem

Maatschappij en recht
 Complementarisme, een theologische visie dat mannen en vrouwen verschillende maar complementaire rollen vervullen
 Complementair goed, een goed waarvan de vraag wordt verhoogd wanneer de prijs van een ander goed wordt verlaagd
 Het principe dat het Internationaal Strafhof als laatste redmiddel wordt gezien

Zie ook
 Complementariteitsbepalende regio, een onderdeel van de variabele ketens in immunoglobulinen
 Yin en yang, een complementaire relatie in de Chinese filosofie
 Complement